ФК Униспорт је био молдавски фудбалски клуб из Кишињева. Угашен је 2005. после испадања из прве лиге Молдавије.

Имена екипе 
 1991 - Амоком Кишињев
 1994 - Спортул Кишињев
 2005 - Крај постојања

Резултати последњих сезона 

{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Сезона
! 
! Позиција
! Играо мечева
! Победе
! Нерешени
! Порази
! Дао голова
! Примио голова
! Поена
!Куп Молдавије
!Напомене
|-
|1996-97
|rowspan=3|1D
|align=right |9
|align=right|30||align=right|12||align=right|5||align=right|13
|align=right|40||align=right|44||align=right|41
||1/8 финала
|
|-
|1997-98
|align=right |7
|align=right|26||align=right|11||align=right|5||align=right|10
|align=right|23||align=right|32||align=right|38
||1/8 финала
|
|-
|1998-99
|align=right |10
|align=right|18||align=right|3||align=right|4||align=right|11
|align=right|12||align=right|29||align=right|13
||1/8 финала
|Обезбедио опстанак у баражу
|-
|colspan=12|Дао лиценцу ФК Нистру Отаци
|-
|2000-01
|rowspan=3 bgcolor=#ffa07a|2D
|align=right |9
|align=right|30||align=right|12||align=right|4||align=right|14
|align=right|35||align=right|44||align=right|40
||1/8 финала
|
|-
|2001-02
|align=right |8
|align=right|30||align=right|12||align=right|7||align=right|11
|align=right|48||align=right|47||align=right|43
||1/8 финала
|-
|2002-03
|align=right bgcolor=#cc9966|3
|align=right|26||align=right|17||align=right|5||align=right|4
|align=right|44||align=right|22||align=right|56
||1/8 финала
|Обезбедио опстанак у баражу
|-
|2003-04
|rowspan=2|1D
|align=right|7
|align=right|28||align=right|6||align=right|5||align=right|17
|align=right|29||align=right|52||align=right|23
||1/4 финала
|Обезбедио опстанак у баражу
|-
|2004-05
|align=right|7
|align=right|28||align=right|3||align=right|5||align=right|20
|align=right|16||align=right|51||align=right|14
||1/8 финала
|Испао у баражу
|-
|}

Познати бивши играчи 
  Сергеј Динов 
  Андријан Богдан
  Александру Гаткан
  Владислав Лунгу
  Сергију Секу
  Владимир Танурков

Извори 

Молдавски фудбалски клубови